Двенадцать имамов () — в шиизме религиозные и политические преемники пророка Мухаммеда. Согласно теологии шиитов-двунадесятников, преемник Мухаммеда является непогрешимой человеческой личностью, которая не только управляет сообществом с правосудием, но также имеет власть хранить и толковать Божественный Закон и его эзотерический смысл.

Слова и поступки пророка и имамов являются правильными и являются образцом в сообществе для подражания; как следствие, они должны быть свободными от ошибок и греха, и должны избираться божественным указом или нассом, пророком.

Согласно теологии шиитов, на земле всегда существует имам, который обладает правом власти в исламском сообществе. Али, о котором посланник Аллаха сообщил в день Гадир Хумм, был законным преемником пророка Мухаммада и первым имамом. Каждый имам был сыном предыдущего имама, за исключением Хусейна ибн Али, бывшего братом Хасана ибн Али.

Родословная 
Родословная восьми исламских пророков и шиитских имамов.

Двенадцать Имамов

Примечание 

Шииты-двунадесятники